Raziel  – arcangelo
Raziel  – personaggio del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
Raziel  – personaggio del videogioco Legacy of Kain
Raziel  – wrestler messicano